Печеню́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Печенюк, Василий Григорьевич (1920—2008) — Герой Советского Союза.
 Печенюк, Никита Карпович (1907—1945) — Герой Советского Союза.
 Печенюк, Фёдор Иосифович (1906—1965) — Герой Советского Союза.